

Medicina 
 Shock – in medicina, sindrome con ridotta perfusione a livello sistemico e sbilanciamento fra la disponibilità di ossigeno e la sua domanda metabolica a livello tissutale
 Shock – sindrome o condizione di grave compromissione della coscienza e di altre facoltà mentali, o una condizione di stress improvviso e molto intenso

Film
Shock – film del 1934 diretto da Roy Pomeroy
 Shock – film del 1946 diretto da Alfred L. Werker

Musica
 Shock rock – categoria di gruppi musicali o musicisti che eseguono performance di forte impatto
 Shock – album dei Tesla del 2019

Pagine correlate 
 Schock